Суперлига Грчке у сезони 2017/18 било је 81 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке, 12 са форматом Суперлиге, основане 2006. године. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2016/17. из лиге су испали Бер из Бера и Ираклис из Солуна, који је испао након што су му одузета три бода због финанисјских разлога.. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге — Аполон из Атине и другопласирана Ламија из Ламије.

Формат такмичења је промијењен у односу на претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се у треће колом квалификација за Лигу шампиона за сезону 2018/19; док се за разлику од претходних сезона не игра плеј оф за пласман у европска такмичења. Другопласирани иде у друго коло квалификација за Лигу шампиона, трећепласирани иде у треће коло квалификација за Лигу Европе за сезону 2018/19, док четвртопласирани клуб и побједник Купа иду у друго коло квалификација за Лигу Европе. Уколико је Куп освојио клуб који је обезбиједио пласман у европско такмичење, у лигу Европе ће се пласирати петопласирани клуб. Из лиге испадају двије последњепласиране екипе на крају сезоне.

Преглед сезоне 

Сезона је почела 19. августа 2017. године, утакмицама првог кола, завршена је 7. маја 2018. године.

Панатинаикос је сезону почео са минусом од два бода због нереда навијача на утакмици против ПАОК-а у сезони 2016/17, у оквиру плеј офа за пласман у европска такмичења. У децембру 2017. године упозорени су да морају измирити сва дуговања до марта 2018, што нису урадили, у два наврата су им одузета по три бода. Због непримања зарада, фудбалери Панатинаикоса ступили су у штрајк, док је у априлу 2018. године, УЕФА избацила Панатинаикос из европских такмичења на три године.

Утакмица између Олимпијакоса и ПАОК-а у оквиру 23 кола прекинута је прије почетка; у тренутку кад су фудбалери и тренери излазили на терен, навијачи ПАОК-а су ролном папира погодили тренера Олимпијакоса, који је након тога пребачен у болницу. Утакмица је затим регистрована службеним резултатом у корист Олимпијакоса, док су ПАОК-у одузета три бода. Пред дерби 25. кола између ПАОК-а и АЕК-а, фудбалски савез Грчке вратио је ПАОК-у три бода, јер је процијењено да је тренер Олимпијакоса, Оскар Гарсија, фолирао повреду јер је погођен ролном папира.

На утакмици ПАОК - АЕК, одиграној 11. марта 2018. године, фудбалери ПАОК-а постигли су гол за 1:0 и прво мјесто на табели у 90. минуту; након консултације са помоћником, судија је поништио гол, што је изазвало незадовољство код челника ПАОК-а. Власник клуба, Иван Савидис, ушао је са обезбјеђењем и пиштољем на терен, након чега је утакмица прекинута. Власти Грчке су суспендовали првенство. Првенство је настављено 31. марта 2018, Савидис је кажњен са три године ван фудбала, док су ПАОК-у одузета три бода, уз минус два бода у сезони 2018/19.

Титулу је освојио АЕК, прву послије 24 године, шест бодова испред ПАОК-а.

Клубови у сезони 2017/18.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

{|  style="margin:auto; background:#f9f9f9; font-size:90%; text-align:center;" class="wikitable"
|- style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!Екипа !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16
|-! style="background:#F0F0F0;"
!1|| АЕК
|XXX|| style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|3:2 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|4:0
|-
!2|| Аполон
| style="background:#ffe4e1;"|0:1 ||XXX || style="background:#ffe4e1;"|1:3 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|4:3 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|2:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!3|| Астерас
| style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|2:1 ||XXX|| style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#ffe4e1;"|1:3 || style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|3:2 || style="background:#ffe4e1;"|1:2 || style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#fffacd;"|1:1
|-
!4|| Атромитос
| style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 ||XXX|| style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#fffacd;"|2:2 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:2 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|4:1 || style="background:#90ee90;"|1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!5|| Керкира
| style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#ffe4e1;"|1:3 || style="background:#ffe4e1;"|1:3 ||XXX|| style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|1:3 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:2
|-
!6|| Ламија
| style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 ||XXX|| style="background:#ffe4e1;"|0:2 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|2:2 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:2 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!7|| Лариса
| style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 ||XXX|| style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|4:2 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|1:0
|-
!8|| Левадијакос
| style="background:#ffe4e1;"|0:2 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|2:1 ||XXX|| style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|3:2 || style="background:#ffe4e1;"|1:2 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!9|| Олимпијакос
| style="background:#ffe4e1;"|1:2 || style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|5:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|4:1 || style="background:#90ee90;"|2:1 ||XXX|| style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|5:1 || style="background:#90ee90;"|3:0
|-
!10|| Панатинаикос
| style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 ||XXX|| style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#ffe4e1;"|1:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!11|| Панетоликос
| style="background:#ffe4e1;"|1:4 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:2 || style="background:#fffacd;"|2:2 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#ffe4e1;"|1:4 || style="background:#90ee90;"|2:0 ||XXX|| style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#ffe4e1;"|1:3
|-
!12|| Паниониос
| style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|2:2 || style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|4:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#ffe4e1;"|3:4 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#fffacd;"|1:1 ||XXX|| style="background:#fffacd;"|2:2 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#fffacd;"|0:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!13|| ПАОК
| style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|5:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#90ee90;"|4:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|3:1 ||XXX|| style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|2:1
|-
!14|| ПАС Јањина
| style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|2:2 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|1:3 ||XXX|| style="background:#90ee90;"|3:1 || style="background:#fffacd;"|1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!15|| Платанијас
| style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#ffe4e1;"|1:3 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#ffe4e1;"|1:2 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:4 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#ffe4e1;"|1:2 || style="background:#ffe4e1;"|0:1 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 ||XXX|| style="background:#ffe4e1;"|0:2
|-
!16|| Шкода Ксанти
| style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:2 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|0:0 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|2:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#fffacd;"|1:1 || style="background:#90ee90;"|1:0 || style="background:#90ee90;"|2:0 || style="background:#ffe4e1;"|0:3 || style="background:#90ee90;"|3:0 || style="background:#90ee90;"|3:2 ||XXX|}

 Резултати по колима Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика 

 АЕК се као првак пласирао у треће коло квалификација за Лигу шампиона 2018/19;
 ПАОК - друго коло квалификација за Лигу шампиона 2018/19;
 Олимпијакос - Лига Европе - треће коло квалификација;
 Атромитос - Лига Европе - друго коло квалификација;
 Астерас - Лига Европе - друго коло квалификација;
 ОФИ је нови прволигаш;
 Арис је нови прволигаш;
 Керкира испада у Другу лигу;
 Платанијас испада у Другу лигу:
 Панатинаикос -8 бодова;
 ПАОК -3 бода.
 Олимпијакос -3 бода. 

 Позиције на табели по колима 

 Домаћин - гост табела 

 Статистика 
 Листа стријелаца Листа стријелаца: Листа асистената Листа асистената:'''

МВП награде

Гледаност 

Укупна и просјечна гледаност клубова у утакмицама на домаћем терену:

Судије 

Списак главних судија са бројем утакмица које су судили:

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу